Cantarana ima više značenja:
 Cantarana, Asti
 Cantarana, Cuneo
 Cantarana, Pavia
 Cantarana, Venezia
 Cantarana, Vicenza